Шипоноски:

 Шипоноски — семейство насекомых отряда жесткокрылых.
 Шипоноски — род жуков подсемейства щитовок из семейства листоедов.